Са́львио — фамилия.

 Сальвио, Алессандро (около 1570 — 1640) — итальянский шахматист.
 Сальвио, Эдуардо (род. 1990) — аргентинский футболист.